Baraboo – rzeka w stanie Wisconsin
Miejscowości w USA:
 Baraboo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Baraboo – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Baraboo (ang. Baraboo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk